nuj – codice ISO 639-3 della lingua yole

en:NUJ